Xenoperdix obscuratus — вид птиц из семейства фазановых. Эндемик лесов в горах Рубехо в Танзании. Ранее считался подвидом Xenoperdix udzungwensis, но в настоящее время признается самостоятельным видом, хотя МСОП еще не признал его в качестве такового.

Описание 
Длина тела примерно 29 см. Клюв красный, ноги жёлтые. Радужная оболочка глаз коричневая. Лицо рыжее. Нижние части тела серые, верхние, а также корона — оливково-коричневые. Полового диморфизма не наблюдается.

Биология 
Питаются в основном жуками, муравьями и семенами.

Примечания

Ссылки 
 BirdLife Species Factsheet

Азиатские куропатки
Птицы Африки
Животные, описанные в 2005 году